Аль-А́фдаль Шаханша́х (, ; ,  — ) — визирь Фатимидского халифата.

Его полное имя: аль-Афдаль Абу-ль-Касим Шаханшах ибн Бадр аль-Джамали (). Родился в Акко в семье армянского мамлюка , принявшего ислам. Бадр аль-Джамали был визирем в Каире с 1074 вплоть до самой смерти в 1094 году. После его смерти должность визиря перешла к аль-Афдалю. После смерти халифа Маада аль-Мустансира Биллаха аль-Афдаль назначил новым халифом не старшего сына халифа Низара, а младшего аль-Мустали. Сторонники Низар восстали, но потерпели поражение в 1095 году и бежали на восток, где образовали общину низаритов.

В это время власть в Палестину двинулись турки-сельджуки. В 1097 году аль-Афдаль отбил у сельджуков город Тир, а в 1098 — Иерусалим. Аль-Афдаль временно восстановил контроль над большей частью Палестины.

Аль-Афдаль пытался вступить в союз с крестоносцами для совместной войны против турок-сельджуков. Предложение Фатимидов было отвергнуто и находившейся под контролем Иерусалим был захвачен крестоносцами в 1099 году.

Через год аль-Афдаль попытался напасть на зарождающееся Иерусалимское королевство. В 1105 он пытался вступить в союз с Дамаском против крестоносцев, но потерпел поражение в битве при Рамле. Постепенно Фатимидский халифат потерял контроль над своими прибрежными крепостями; в 1109 году был утрачен город Триполи, ставший важным центром для крестоносцев. В 1110 губернатор Аскалона, Шамсуль-Халифа, восстал против аль-Афдаля и попытался сдать город Иерусалиму. Крестоносцы захватили Тир, Акко и оставались в Иерусалиме до прихода Салах ад-Дина.

Аль-Афдаль был убит во время праздника Ид аль-Адха в 1121 году.

Примечания

Литература 
 
 Steven Runciman, A History of the Crusades, vol. I: The First Crusade and the Foundation of the Kingdom of Jerusalem. Cambridge University Press, 1951.
 Kenneth Setton, ed. A History of the Crusades, vol. I. University of Pennsylvania Press, 1958 (available online ).
 William of Tyre. A History of Deeds Done Beyond the Sea. Edited and translated by E. A. Babcock and A. C. Krey. Columbia University Press, 1943.
 The Damascus Chronicle of the Crusades: Extracted and Translated from the Chronicle of Ibn al-Qalanisi. H.A.R. Gibb, London, 1932.

Визири Фатимидского халифата
Противники крестоносцев